Als Oberbaum bezeichnet man:

 einen Teil der ehem. Berliner Zollmauer, siehe Baum (Sperranlage)
 eine ähnliche ehem. Sperranlage in Hamburg im Bereich der Oberbaumbrücke, siehe Oberbaum (Hamburg)
 ein Bauteil des Webstuhls oder Wirkrahmens zum Aufwickeln der Kette (Kettbaum)
 ein Teil der Kandare, einer Art Zaumzeug
 das Oberholz i. Ggs. zum Unterholz  im Wald allgemein oder die Oberschicht in der Waldbauform Mittelwald
 den ehem. Oberbaum-Verlag